L23 ou L-23 est un sigle qui peut faire référence à :
 LET L-23 Super Blaník, un planeur d’entraînement tchèque ;
 HMS L23, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Dermite allergique de contact, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres